Een verkeersweg:
A81 (Duitsland), zie Bundesautobahn 81
A81 (Frankrijk)
A81 (Groot-Brittannië)